Blera (geslacht), geslacht van zweefvliegen
Blera (Italië), gemeente in de Italiaanse provincie Viterbo